Plaatsen
 Keys (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Florida Keys, archipel in Florida

 Personen
 Alicia Keys (1981), Amerikaans artieste
 Bobby Keys (1943), Amerikaanse saxofonist
 Madison Keys (1995), Amerikaans tennispeelster

 Overig
 Mar-Keys, Amerikaanse soulband
 The Black Keys, Amerikaanse rockband
 Skeleton keys, studioalbum van Iain Matthews